Avenida Marginal steht für folgende Straßen:

 Avenida 4 de Fevereiro in Luanda, Angola 
 Avenida Marginal (São Vicente) auf São Vicente, Kap Verde 
 Avenida Marginal (Dili) in Dili, Osttimor
 EN6 in Lissabon, Portugal